Музо́н () — многозначный термин французского происхождения.

 Музон — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Музон — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.
 Музон — кантон во Франции, находится в регионе Шампань-Арденны, департамент Арденны. 
 Музон — река во Франции.

Составные названия 
 Виллер-деван-Музон — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Во-ле-Музон — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.